Мейстарадейлдин 1966 () — 24-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1968
Фарерские острова
1966 год на Фарерских островах